Мусево () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Ардино. Население составляет 50 человек.

Политическая ситуация 
Мусево подчиняется непосредственно общине и не имеет своего кмета.

Кмет (мэр) общины Ардино — Ресми Мехмед Мурад (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области